Любянцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Любянцы — деревня в Вороновском районе Гродненской области.

Россия 
 Любянцы — деревня в Дновском районе Псковской области.